Superliga může být:

 Ruská superliga ledního hokeje – někdejší ruská nejvyšší klubová soutěž v ledním hokeji
 Srbská SuperLiga – nejvyšší srbská fotbalová ligová soutěž
 Evropská Superliga – zamýšlená, ale neuskutečněná nadnárodní fotbalová soutěž
 a další

Externí odkazy